Südoststeiermark steht für:
 Bezirk Südoststeiermark, ein Bezirk in der Steiermark, der durch die Bezirkszusammenlegung Feldbach und Bad Radkersburg entstand
 Oststeirisches Hügelland, eine Gegend der Steiermark
 Weinbaugebiet Südoststeiermark, siehe Weinbau in Österreich #Weinbaugebiete in Österreich

Siehe auch:
 Steirisches Vulkanland